

Plaatsnamen 
Le Fresne (Eure)
Le Fresne (Marne)
ook:
Le Fresne-Camilly, Calvados
Le Fresne-Poret, Manche
Le Fresne-sur-Loire, Loire-Atlantique

gemeenten met de naam Fresne (doorverwijspagina)
gemeenten met de naam Fresnes (doorverwijspagina)

Literatuur 
 Le Fresne (lai), een middeleeuwse romance van Marie de France